CYT est un sigle de trois lettres, il peut faire référence à :
 Comput'Yourlan Toulouse, un tournoi de jeux vidéo sur Toulouse.

CYT est un code qui peut faire référence à :
 , en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CYT est une abréviation qui peut faire référence à :
 Cycle de transition, dans le système éducatif du canton de Vaud en Suisse.

CYT est une extension de fichier qui peut faire référence à : 

 Un fichier chiffré avec une clé AES 256 

Code